Пи́жма — многозначный термин:

Биология 
 Пижма () — род растений семейства Астровые.

Населённые пункты в России 
 Пижма — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Пижма — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Пижма — посёлок городского типа в Тоншаевском районе Нижегородской области.

Реки в России 
 Пижма — в Коми, приток Печоры.
 Пижма — в Нижегородской и Кировской областях, приток Вятки.
 Пижма — в Ленинградской области, приток Суйды.
 Пижма — в Марий Эл, приток Южовки (в водном реестре РФ — «река без названия у деревни Пижма»).
 Мезенская Пижма — в Коми и Архангельской области, правый приток реки Мезень.
 Печорская Пижма — в Коми и Ненецком автономном округе, приток Пижмы (приток Печоры).

Другое 

 Пижма — аббатиса в серии книг Рэдволл.
 «Пижма» — российское судно.